Зала слави автоспорту Америки () — зала слави та музей легенд мотоспорту. З моменту заснування, музей був розташований в Нові, Мічиган, проте в 2009 році музей перенесли до Наукового центру Мічигану, що в Детройті, а в 2017 році перенесли до Міжнародного автодрому Дайтона, що у Флориді.

Музей 
У музеї більше сорока спортивних автомобілів, проте колекція постійно змінюється. Є експонати і стенди, що висвітлюють життя автогонщиків, спортивні автомобілі та пам'ятні предмети.

Зала слави 
Право на індукцію поширюється на «будь-яку людину, яка керувала, пілотувала, володіла, проектувала, будувала, підтримувала, ремонтувала, підготовлювала або рекламувала моторизовані транспортні засоби в пошуках швидкості, дистанції або інших рекордів». Панель з попередніх індукторів, істориків, журналістів і відставних конкурентів голосують за остаточний вибір. Переможці отримують трофей «Horsepower» після індукції, що проводиться щорічно в серпні.

Нагороджені 
+ Особа, внесена до зали слави за виключенням. Зазвичай до зали слави вносять осіб, що закінчили свою кар'єру щонайменше за три роки до внесення. Проте осіб також може бути нагороджено, якщо вони задіяні на найвищому рівні своєї категорії автоспорту не менше 20 років.

Примітки

Посилання 
 

Музеї Флориди
Зали слави США
Культура Детройта